Als Mitteldruckmotor werden folgende Motoren bezeichnet:

Audi-Mitteldruckmotor
Direkteinspritzender Glühkopfmotor